V чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Югославии со 8 по 15 декабря 1973 года. Игры проводились в Белграде, Загребе, Сараево, Вараждине, Шибенике, Неготине и Завидовичах

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинальная стадия

Группа А

Группа B

Матчи за 9-12 места

Финальные матчи 
 Финал  —  16:11 (7:7)
 За 3 место  —  20:12 (11:5)
 За 5 место  —  15:13
 За 7 место  —  12:10

Распределение мест

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола
 Статистика на сайте todor66
 Информация на сайте IHF

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
гандбол
Декабрь 1973 года
Гандбол в Югославии
Спорт в Югославии в 1973 году